Le mot chamerops revêt plusieurs significations :

 Un chamerops est un palmier nain originaire des bords occidentaux de la Méditerranée. Son nom scientifique est le Chamaerops humilis.

 Chamerops désigne, dans le calendrier républicain, le quatorzième jour du mois de floréal, soit l'équivalent du 3 mai dans le calendrier grégorien.